«Грусть Дориана» () — фильм о молодом парне, который решает бороться со своей гомосексуальностью, пока не осознаёт, что он гей навсегда. В основу сюжета сценаристом Теннисоном Бардвеллом положена реальная история его соседа по комнате во время учёбы в колледже. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Синеквест» в Сан-Хосе в 2004 году.

Сюжет 
Дориан осознаёт, что он гомосексуал во время последнего года учёбы в средней школы. После контакта с другим геем он обращается за помощью сначала к психологу, затем к церкви и, наконец, решает все рассказать своему брату Ники. Тот уговаривает Дориана «бороться и не сдаваться», ведет его на стриптиз-шоу, договаривается о его встрече с проституткой. Дориан решает все рассказать отцу, который, узнав правду, выгоняет сына из дома. Переехав в Нью-Йорк, Дориан начинает встречаться с парнем, который бросает его через пару месяцев. В Нью-Йорк к Дориану приезжает Ники, его спортивная карьера пошла наперекосяк. В это время становится известно, что от сердечного приступа умер отец. Фильм заканчивается похоронами, после которых мать говорит, что очень сожалеет, что не остановила отца, когда тот был враждебен к Дориану. Она просит сына не уподобляться ему и быть добрее к людям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 New York Times review 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Теннисона Бардвелла
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке